Erupce má několik významů.

astrofyzika
 sluneční erupce – časově krátký výron záření a plazmatu ze Slunce (chromosférická erupce).
 eruptivní proměnná – jedna ze skupin proměnných hvězd.
 eruptivní protuberance – poslední fáze klidné protuberance.

vulkanologie a geologie
 sopečná erupce – náhlý projev sopečné činnosti.
 eruptiva, eruptivní horniny – vyvřelé horniny
 eruptivní brekcie – typ brekcie
 Freatomagmatická erupce

lékařství
 kožní erupce – výsev vyrážky na kůži.

Související články 
 Erupce Vesuvu

Externí odkazy